Теджен:
 Теджен, Тедженка — река в Туркмении, Иране, Афганистане.
 Теджен — город в Туркмении.